Паулюс Понтий (Понтиус) известный также, как Паулюс Дю Понт, Павелс дю Понт, Поль Дюпон, Пауел де Пон, Паулус Понциус (; май ,  — , ) — южнонидерландский (фламандский) гравёр и живописец. Являлся одним из ведущих гравёров, связанных с мастерской Рубенса, и работал после смерти Рубенса для других ведущих живописцев Антверпена, таких как А. Ван Дейк, Я. Йорданс и другие.

Родился в Антверпене, где в 1616 году учился у художника Осиаса Беерта. Позже работал помощником выдающегося гравёра Лукаса Ворстермана, у которого учился искусству гравюры. Л. Форстерман около 1617 или 1618 года начал работать в мастерской Рубенса и в течение нескольких лет был основным гравёром Рубенса. В 1626—1627 годах П. Понтий был принят в антверпенскую Гильдию Святого Луки. Год спустя начал работать у Франса Ван Винегарда (1614-79), как его ученик.

Он женился первым браком на Катарине Ван Эк, позже на Кристине Херсселин и третьим браком сочетался с Хеленой Шриверс, всего у него было семь детей.

Наряду с Лукасом Ворстерманом, Боэцием Адамсом Болсвертом и Схелте Болсвертом, Паулюс Понтий стал одним из ведущих гравёров первого поколения, которые делали репродукции с работ Рубенса. Когда Ворстерман, после конфликта с Рубенсом, уехал в Англию в 1624 году, Понтий оказался основным гравёром великого мастера. Он даже снимал жильё в доме Рубенса с 1624 по 1631 год.

Им создана галерея гравюр с портретов выдающихся людей своего времени. Среди них — портреты художников.

Примечания

Ссылки 
 Paulus Pontius
 Работы Паулюса Понтия

Художники-портретисты Нидерландов
Гравёры Нидерландов
Графики Нидерландов
Фламандские гравёры
Гравёры XVII века
Фламандские живописцы барокко
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)